Матеевцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матеевцы — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Украина 
 Матеевцы — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.

Другое 
 Матеёвцы — бывший средневековый спишский город, ныне часть Попрада (Словакия)